Вернёй-ан-Бурбонне́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье. Входит в состав кантона Сен-Пурсен-сюр-Сиуль. Округ коммуны — Мулен.

Код INSEE коммуны — 03307.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 245 человек.

Экономика 
Основу экономики составляет виноделие.

В 2007 году среди 145 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 114 были экономически активными, 31 — неактивными (показатель активности — 78,6 %, в 1999 году было 65,2 %). Из 114 активных работали 108 человек (64 мужчины и 44 женщины), безработных было 6 (3 мужчин и 3 женщины). Среди 31 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 15 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Коллегиальная готическая церковь Св. Петра XII века. Исторический памятник. В настоящее время приходская церковь.
 Романская церковь Нотр-Дам-сюр-л’О X-XI веков. Исторический памятник. Старая приходская церковь.
 Музей стирки и глажка.
 Монументальная деревянная скульптура «Спящий гигант»
 Замок Шомежан

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Алье